Экстракласса 2020/2021 () — 95-й сезон чемпионата Польши, прошедший с 21 августа 2020 по 16 мая 2021. Чемпионат проходил по круговой системе, участвовало 13 лучших клубов прошлого сезона, и 3 клуба, повышенные по результатам игр Первой лиги 2019/2020.

Чемпионский титул в 15-й раз защитил клуб «Легия» из Варшавы.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

 По итогам розыгрыша  в Экстракласс вышли:
«Сталь» (1-е).
«Подбескидзе» (3-е).
«Варта» (3-е, победитель плей-офф).
 По итогам прошлого сезона в Первую лигу выбыли:
«Арка» (14-е).
«Корона» (15-е).
«ЛКС» (16-е).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2020/2021
Польша
Спорт в Польше в 2020 году
Спорт в Польше в 2021 году